Glyphyalinia umbilicata är en snäckart som först beskrevs av Cockerell 1893.  Glyphyalinia umbilicata ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
umbilicata